Зонгулдак (басейн) — кам'яновугільний басейн в Туреччині
 Зонгулдак (провінція) — провінція в Туреччині
 Зонгулдак (місто) — місто в Туреччині. Адміністративний центр провінції Зонгулдак